Средняя полоса России, средняя полоса Европейской части России, часто просто средняя полоса — условный термин, определяющий центрально-европейскую часть России, характеризующуюся умеренно континентальным климатом (континентальным климатом умеренных широт) и лесной растительностью.

Синоним — среднерусский регион.

Данный термин строго не формализован, поэтому в разных источниках может подразумевать разные географические территории. Тем не менее, термин широко распространён в обиходе, популярной, а также научной и энциклопедической литературе.

История термина 
Впервые появляется в Уставе о Лесах 1785 года и в «Обозрении Российской империи в нынешнем её новоустроенном состоянии» (1787) адъютанта Павла I С. И. Плещеева где вся территория России делится на Северную, Среднюю и Полуденные полосы. Полосы делились на наместничества, а те соответственно на уезды. Для удобства описания каждое наместничество тоже делилось на три полосы. Термин имел прикладное значение в условиях аграрной экономики, позволяя быстро группировать административные единицы по климатическим зонам. После пересмотра Павлом I административно-территориального деления России, упразднения наместничеств и создания губерний в 1796 году, термин продолжал использоваться в основном агрономами, лесниками, метеорологами и ботаниками. По этой причине данного определения нет в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1890—1907 гг.). Возврат происходит в советское время. Словосочетание присутствует в некоторых научно-популярных изданиях по крайней мере 1940 года. К примеру, определители растений П. Ф. Маевского первоначально, в XIX веке, носили название «Флора средней России», с этим же названием они переиздавались в 1926 и 1928 годах, но уже в 1940 году переиздание этого определителя вышло под названием «Флора средней полосы Европейской части СССР».

География термина 

В современных научных изданиях средняя полоса России может определяться в разных границах:
«…в пределах среднерусского региона, охватывающего территорию от Ярославской и Костромской областей на севере до Белгородской и Саратовской — на юге, и от Смоленской и Калужской областей на западе до Татарстана и Самарской области (в пределах правобережных приволжских территорий) — на востоке»
«Понятие „средняя полоса России“ довольно условно … В Атласе мы рассматриваем территорию, ограниченную с севера — Ленинградской и Вологодской областями (включительно), с юга — Белгородской и Саратовской областями (также включительно), на западе доходящую до границы с Белоруссией, на востоке — до Восточного Поволжья.»

Как правило, к ней принято относить следующие области Европейской части России:
 Московская
 Смоленская
 Тверская
 Ярославская
 Владимирская
 Рязанская
 Тульская
 Калужская
 Орловская
 Брянская
 Костромская
 Ивановская
 Нижегородская

Также к средней полосе могут относить более северные области:
 Ленинградская
 Псковская
 Новгородская

Более южные области Черноземья:
 Курская
 Белгородская
 Липецкая
 Воронежская
 Тамбовская

И более восточные области и республики Поволжья и Предуралья:
 Кировская
 Марий Эл
 Чувашия
 Мордовия
 Пензенская
 Саратовская
 Ульяновская
 Самарская

К средней полосе не относят: Татарстан, Удмуртию, Башкирию, Оренбургскую область, Пермский край, Республику Коми, Вологодскую область, Республику Карелию, Краснодарский край,  Ростовскую область, Волгоградскую область, Астраханскую область и Республику Калмыкию.

Климат средней полосы 
Климат средней полосы — умеренно континентальный, со снежной, умеренно морозной зимой и тёплым, достаточно влажным летом. Средняя зимняя температура составляет от −8 °C на юго-западе (Брянская область) до −12 °C на северо-востоке (Ярославская область). Летняя же температура — от +17 °C на северо-западе (Тверская область) до +21 °C на юго-востоке (Липецкая область).

Рельеф средней полосы 
Средняя полоса России расположена в пределах одной из крупнейших равнин Земли, Восточно-Европейской равнины. Юг средней полосы занимает Среднерусская возвышенность.

Рельеф средней полосы России равнинный, местами присутствуют возвышенности и кряжи. Средняя высота над уровнем моря 170 метров.

Расположение средней полосы на устойчивом участке земной коры, на Восточно-Европейской платформе, обуславливает отсутствие вулканической деятельности и землетрясений.

Гидрография 
В средней полосе России находятся истоки и верхнее течение Волги, Дона, Днепра, Западной Двины и их притоки.

Реки средней полосы России характеризуются небольшими значениями уклона русла — от 0,2 м/км до 1 м/км, редко до 1,6 м/км, в среднем 0,5 м/км.

Растительный мир 
Для средней полосы характерны широколиственные и смешанные леса. На севере — в Псковской, Ярославской, Костромской, Кировской областях — средняя полоса граничит с таёжной полосой. На юге — в Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской областях и Мордовии — с зоной лесостепей.

Смешанные леса средней полосы также выделяют как подтаёжную зону.

Основные древесные представители широколиственных лесов: дуб, липа, берёза, клён, ясень, вяз. В смешанных лесах к вышеназванным древесным породам добавляются хвойные — сосна и ель, в восточной части, по мере приближения к Уралу присоединяется пихта, а на севере Нижегородской, Костромской и Кировской областей, а также Удмуртии — изредка лиственница.

Для средней полосы характерно наличие лугов. Основные представители составляющие луговой травостой — семейства злаковых: овсяница, ежа, тимофеевка, лисохвост, полевица; семейства бобовых: клевер, мышиный горошек; и различные осоки

Список инвазионных растений Средней России 
По данным книги Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л. В. Чёрная книга флоры Средней России, 2009.

Деревья и кустарники

 Клён ясенелистный — Acer negundo L.
 Облепиха крушиновидная — Hippophae rhamnoides L.
 Лох узколистный — Elaeagnus angustifolia L. — не является инвазивным для территории России, но является таковым например, для США
 Ирга колосистая — Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch
 Ирга ольхолистная — Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt
 Боярышник однопестичный — Crataegus monogyna Jacq.
 Рябинник рябинолистный — Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.
 Тополь белый — Populus alba L.
 Рейнутрия японская — Reynoutria japonica Houtt.
 Рейнутрия богемская — Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtkova
 Робиния ложноакациевая — Robinia pseudoacacia L.
 Гледичия трёхколючковая — Gleditsia triacanthos L.
 Аморфа кустарниковая — Amorpha fruticosa L.
 Айлант высочайший — Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
 Груша
 Ясень пенсильванский — Fraxinus pennsylvanica Marsh.

Травянистые растения

 Щирица белая — Amaranthus albus L.
 Щирица запрокинутая — Amaranthus retroflexus L.
 Борщевик Сосновского — Heracleum sosnowskyi Manden.
 Аир обыкновенный — Acorus calamus L.
 Амброзия полыннолистная — Ambrosia artemisiifolia L.
 Астра ивовая — Symphyotrichum ×salignum Willd.
 Череда облиственная — Bidens frondosa L.
 Ромашка душистая — Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
 Мелколепестник канадский — Conyza canadensis (L.) Cronq.
 Циклахена дурнишниколистная — Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.
 Мелколепестник однолетний — Erigeron annuus (L.) Pers.
 Галинзога мелкоцветковая — Galinsoga parviflora Cav.
 Галинзога четырёхлучевая — Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
 Подсолнечник клубненосный, топинамбур — Helianthus tuberosus L.
 Крестовник клейкий — Senecio viscosus L.
 Золотая розга канадская, или Золотарник канадский — Solidago canadensis L.
 Золотая розга гигантская, или Золотарник гигантский — Solidago gigantea Ait.
 Дурнишник эльбский — Xanthium albinum (Widder) H.Scholz et Sukopp
 Недотрога желёзконосная — Impatiens glandulifera Royle
 Недотрога мелкоцветковая — Impatiens parviflora DC.
 Окопник кавказский — Symphytum caucasicum Bieb.
 Кардария обыкновенная — Cardaria draba (L.) Desv.
 Рогачка французская — Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz
 Клоповник густоцветковый — Lepidium densiflorum Schrad.
 Гулявник волжский — Sisymbrium wolgense M.Bieb. ex E.Fourn.
 Лебеда татарская — Atriplex tatarica L.
 Эхиноцистис шиповатый — Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray
 Молочай бутерлаковый — Euphorbia peplus L.
 Люпин многолистный — Lupinus polyphyllus Lindl.
 Элодея канадская — Elodea canadensis Michx.
 Ситник тонкий — Juncus tenuis Willd.
 Эльшольция реснитчатая, или Патрена — Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
 Кипрей железистостебельный — Epilobium adenocaulon Hausskn.
 Кипрей ложнокраснеющий — Epilobium pseudorubescens A.K.Skvortsov
 Энотера двулетняя, или Ослинник двулетний — Oenothera biennis L.
 Кислица прямостоячая — Oxalis stricta L.
 Костёр кровельный — Anisantha tectorum (L.) Nevski
 Овсяница шершаволистная — Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
 Ячмень гривастый — Hordeum jubatum L.
 Мятлик приземистый — Poa supina Schrad.
 Бескильница расставленная — Puccinellia distans (L.) Parl.

Животный мир

Млекопитающие 
Крупные хищные млекопитающие: бурый медведь, волк, лисица, рысь, енотовидная собака (интродуцированна в XX веке).

Парнокопытные: лоси, олени (благородный, пятнистый, марал — два последних интродуцированы в XX веке), косули, кабаны.

Семейство куньих: куницы, барсуки, выдры, норки, горностаи, ласки, хори.

Грызуны: белки, суслики, бобры, ондатра, серая и чёрная крысы, мыши, хомяки, полёвки, сони, лесная мышовка, большой тушканчик.

А также зайцы, ежи, кроты, выхухоли, землеройки.

Птицы 
Орнитофауна средней полосы насчитывает более 250 видов. В больших количествах встречаются дятлы, дрозды, рябчики, снегири, соловьи, коростели, чибисы, серые цапли, чайки, поганки, утки (особенно кряквы); водятся также белые аисты, огари. Многочисленны воробьи, сороки, вороны. Свыше сорока видов относятся к охотничье-промысловым и добываются ежегодно.

См. также 
 Центральный федеральный округ
 Центральный экономический район
 Восточно-Европейская равнина
 Среднерусская возвышенность
 Нечерноземье
 Залесье
 Северо-Восточная Русь

Примечания 

Комментарии:

Литература 
 
 
 

География России
Регионы России